Caux-et-Sauzens é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 9 km².

Demografia 

Comunas de Aude